

Geografia 
 Aude – dipartimento francese della regione Occitania
 Campagne-sur-Aude – comune francese nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Fiume Aude – fiume francese
 Luc-sur-Aude – comune francese nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Saint-Marcel-sur-Aude – comune francese nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania

Persone 
 Dave Audé – produttore discografico statunitense, DJ di musica house e remixer
 Joseph Aude – drammaturgo e poeta francese
 Marie-Aude Murail – scrittrice francese

Altro 
 Merlí: Sapere Aude – serie televisiva spagnola coprodotta da Movistar+ e da CCMA
 Sapere aude – esortazione in latino